Ма́рьино — многозначное понятие.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Марьино — деревня в Чашникском районе Витебской области.
 Марьино — деревня в Добрушском районе Гомельской области.
 Марьино — посёлок в Пуховичском районе Минской области.

Россия 
Владимирская область
 Марьино — деревня в Вязниковском районе.
 Марьино — село в Ковровском районе.
 Марьино — деревня в Кольчугинском районе.

Вологодская область
 Марьино — деревня в Вологодском районе.
 Марьино — деревня в Чагодощенском районе.
 Марьино — деревня в Сиземском сельском поселении Шекснинского района.
 Марьино — деревня в Никольском сельском поселении Шекснинского района.

Калининградская область
 Марьино — посёлок в Гурьевском городском округе.

Калужская область
 Марьино — деревня в Барятинском районе.
 Марьино — деревня в Боровском районе.
 Марьино — деревня в сельском поселении «Село Высокиничи» Жуковского района.
 Марьино — деревня в сельском поселении «Село Тарутино» Жуковского района.
 Марьино — бывшая деревня в Износковском районе.
 Марьино — деревня в городском округе Калуга.
 Марьино — деревня в Козельском районе.
 Марьино — деревня в Малоярославецком районе.
Марьино — деревня в Юхновском районе.

Кировская область
 Марьино — деревня в муниципальном образовании «Город Киров».

Краснодарский край
 Марьино — село в городском округе Сочи.
 Марьино — село в Успенском районе.

Курская область
 Марьино — село в Касторенском районе.
 Марьино — посёлок в Рыльском районе.
 
Ленинградская область
 Марьино — деревня в Гатчинском районе.
 Марьино — деревня в Ломоносовском районе.
 Марьино — посёлок в Приозерском районе.

Липецкая область
 Марьино — деревня в Задонском районе.
 Марьино — деревня в Краснинском районе.
 Марьино — деревня в Липецком районе, упразднена в 2001 г.

Марий Эл
 Марьино — село в Юринском районе.

Москва
 Марьино — бывшая деревня к северу от Москвы.
 Марьино — бывшая деревня к юго-востоку от Москвы, вошла в состав города в 1960 году.
 Марьино — деревня в Новомосковском административном округе.
 Марьино — посёлок в Новомосковском административном округе.

Московская область
 Марьино — деревня в городском округе Красногорск.
 Марьино — деревня в Ногинском районе.
 Марьино — деревня в Одинцовском районе.
 Марьино — деревня в Рузском районе.
 Марьино — деревня в Сергиево-Посадском районе.
 Марьино — деревня в Солнечногорском районе.

Новгородская область
 Марьино — деревня в Любытинском районе.
 Марьино — деревня в Чудовском районе.

Псковская область
 Марьино — деревня в Великолукском районе.
 Марьино — деревня в Гдовском районе.
 Марьино — деревня в Локнянском районе.
 Марьино — деревня в Невельском районе.
 Марьино — деревня в Новоржевском районе.
 Марьино — деревня в Новосокольническом районе.
 Марьино — деревня в Опочецком районе.
 Марьино — деревня в Островском районе.
 Марьино — деревня в Стругокрасненском районе.

Рязанская область
 Марьино — деревня в Желанновском сельском поселении Шацкого района.
 Марьино — деревня в Тарадеевском сельском поселении Шацкого района.
 Марьино — деревня в Михайловском районе.
 Марьино — деревня в Ряжском районе.

Саратовская область
 Марьино — деревня в Турковском районе.

Смоленская область
 Марьино — деревня в Ельнинском районе.
 Марьино — деревня в Масловском сельском поселении Вяземского района.
 Марьино — деревня в Хмелитском сельском поселении Вяземского района.
 Марьино — деревня в Глинковском сельском поселении Глинковского района.
 Марьино — деревня в Доброминском сельском поселении Глинковского района.
 Марьино — деревня в Новодугинском районе.
 Марьино — деревня в Починковском районе.
 Марьино — деревня в Зимницком сельском поселении Сафоновского района.
 Марьино — деревня в Пушкинском сельском поселении Сафоновского района.
 Марьино — упразднённая деревня в Талашкинском сельском поселении Смоленского района.
 Марьино — деревня в Хохловском сельском поселении Смоленского района.
 Марьино — деревня в Сычёвском районе.

Тверская область
 Марьино — деревня в Конаковском районе.
 Марьино — деревня в Кесовогорском районе.
 Марьино — деревня в Барановском сельском поселении Лихославльского района.
 Марьино — деревня в Станском сельском поселении Лихославльского района.
 Марьино — село в Торжокском районе.
 Марьино — деревня в Верхневолжском сельском поселении Калининского района.
 Марьино — деревня в Каблуковском сельском поселении Калининского района.
 Марьино — деревня в Славновском сельском поселении Калининского района.
 Марьино — деревня в Щербининском сельском поселении Калининского района.

Тульская область
 Марьино — деревня в городском округе город Тула.
 Марьино — деревня в Дубенском районе.
 Марьино — деревня в Каменском районе.
 Марьино — деревня в Киреевском районе.
 Марьино — деревня в Тёпло-Огарёвском районе.

Ярославская область
 Марьино — деревня в Дмитриевском сельском поселении Даниловского района.
 Марьино — деревня в Богородском сельском округе Приволжского сельского поселения Мышкинского района.
 Марьино — деревня в Поводневском сельском округе Приволжского сельского поселения Мышкинского района.
 Марьино — урочище в Вощажниковском сельском поселении Борисоглебского района.
 Марьино — деревня в Пречистенском сельском поселении Первомайского района.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Марьино — село в Джанкойском районе.
 Марьино — бывшее село, с 1959 микрорайон Симферополя.
 Марьино — село в Черноморском районе.

Украина 
 Марьино — село в Глобинском районе Полтавской области.
 Марьино — село в Котелевском районе Полтавской области.
 Марьино — село в Краснопольском районе Сумской области.
 Марьино — село в Богодуховском районе Харьковской области, Ульяновский поселковый совет.
 Марьино — село в Богодуховском районе Харьковской области, Шаровский поселковый совет.
 Марьино — село в Высокопольском районе Херсонской области.

Прочее 
 Марьино — бывший муниципальный округ в Москве, существовавший с 1991 по 1995 год.
 Марьино — район и одноимённое внутригородское муниципальное образование в Москве.
 Марьино — станция метро в Москве.
 Марьино — усадьба Строгановых в Тосненском районе Ленинградской области.
 Марьино — усадьба Барятинских в Рыльском районе Курской области.
 Марьино — территориальная зона в Петергофе.
 Марьино — коттеджный посёлок в Оренбургском районе Оренбургской области.
 Марьино — микрорайон в Симферополе.
 «Марьино» — регбийный клуб.

См. также 

 Марьино-2
 Марьино-3
 Марьино Поле
 Марьино-Колодцевский сельсовет
 Марьино-Николаевка
 Нижнемарьино
 Марьина
 Марьин
 Марино